Ile Fouquet kan syfta på följande platser:

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Île Fouquet, ö i atollen Peros Banhos,  
 Île Fouquet, ö i atollen Salomon Islands,

Mauritius 

 Île aux Fouquets, ö, Grand Port, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar